Pourcel ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Pourcel (* 1988), französischer Motocross-Fahrer
 Franck Pourcel (1913–2000), französischer Musiker